Eisendorf bezeichnet:

 Eisendorf, Gemeinde in Schleswig-Holstein
 Eisendorf (Grafing bei München), Stadtteil von Grafing bei München
 deutscher Name von Železná (Bělá nad Radbuzou), Tschechien